William Harmon House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 William Harmon House (Miles City, Montana), NRHP-ID 86002747
 William Harmon House (Lima, New York), NRHP-ID 89001130